Claude Ruey (1949-), homme politique suisse
 Gérard Ruey (1953-), producteur vaudois